Zrozumiałość - miara prawidłowo zrozumiałej części do całości mówionego komunikatu. Zadowalająca zrozumiałość wymaga dostatecznej słyszalności i dostatecznej przejrzystości.

Słuch
de:Gewerbelärm
en:Industrial noise